Gesamttitel steht für:
 Schriftenreihe
 Gesamtsieg einer Sport-Tournee